Michael Arlt ist der Name folgender Personen:

* Michael Arlt (Gitarrist) (* 1960), deutscher Gitarrist
 Michael Arlt (Geiger), deutscher Geiger